Lothar Köster ist der Name folgender Personen:

* Lothar Köster (Physiker) (1922–2015), deutscher Physiker
 Lothar Köster (Schauspieler) (* 1924), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Lothar Köster (Politiker) (* 1944), deutscher Politiker (SPD)